* Кампос, Диего (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Кампос, Диего (род. 1995) — коста-риканский футболист.
 Кампос, Диего (род. 1996) — перуанский футболист.